Фоти́нский — фамилия. Известные носители:

 Фотинский, Александр Петрович (1859 — после 1917) — русский лесничий и общественный деятель, член IV Государственной думы от Минской губернии.
 Фотинский, Алексей Васильевич (1903—1976) — русский поэт и переводчик первой волны эмиграции.
 Фотинский, Серж (Абрам Шулимович Айзеншер; 1887—1971) — французский художник, пейзажист, портретист, график.